Сен-Мише́ль ()  — коммуна на севере Франции, регион О-де-Франс, департамент Эна, округ Вервен, кантон Ирсон. Расположена в 57 км к северо-востоку от Лана и в 50 км к востоку от Шарлевиль-Мезьера, в 8 км от границы с Бельгией и в 19 км от национальной автомагистрали N2.

Население (2018) — 3 365 человек.

История 
К началу X века на этом месте существовала только часовня, построенная в честь Архангела Михаила. В 945 году группа ирландских и шотландских миссионеров основала вокруг неё аббатство ордена Святого Бенедикта. Аббатство Сен-Мишель стало одним из немногих аббатств во Франции, уцелевших во время Великой Французской революции, и действующих до настоящего времени. Ежегодно на его территории проходят фестивали барочной музыки и органные концерты.

Достопримечательности 

 Аббатство Сен-Мишель, сочетание архитектурных стилей готика и классицизм

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 4,7 %
 промышленность — 33,0 %
 строительство — 3,7 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 15,7 %
 государственные и муниципальные службы — 43,0 %

Уровень безработицы (2017) — 21,1 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Эна — 17,8 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 17 280 (Франция в целом — 21 730, департамент Эна — 19 690).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Сен-Мишеля с 2008 года возглавляет Тьерри Вердавен (Thierry Verdavaine). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им список победил в 1-м туре, получив 68,08 % голосов.

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года